Saint-Selve (avec un tiret) est un toponyme qui peut désigner les lieux ou édifices suivant :

 Saint-Sylve, une paroisse de Toulouse fondée en 1865, parfois mentionnée sous la forme Saint-Selve. Du nom du quatrième évêque de Toulouse, (360-400), compagnon de saint Pothin, successeur de saint Hilaire (358-360) et prédécesseur de saint Exupère ; fêté le .
  Saint-Selve, une commune de Gironde.